Mihani ist der Familienname folgender Personen:
 Asadollah Mihani (1912–vor 2012), iranischer Gewichtheber und Olympiateilnehmer 1948 
  Muskaan Mihani (* 1982), indische Schauspielerin